Моє кохання із зірки (, інша назва: Людина з зірки) — південнокорейський телесеріал 2013 року, показувався на телеканалі «SBS» щосереди та щочетверга о 22:00 з 18 грудня 2013 року по 27 лютого 2014 року. У головних ролях Чон Чі Хьон, Кім Су Хьон, Пак Хе Джін та Ю Ін На.

Сюжет 
Через аварію літального апарату, прибулець То Мін Джун попав на Землю в Корею періоду Чосон. З того часу пройшло 400 років, і нарешті через кілька місяців він зможе повернутися на свою рідну планету. Однак, його сусідкою стає відома знаменитість Чхон Сон І, яка є досить гучною сусідкою. Тому Мін Джун вперше за свій час перебування на Землі ламає своє правило не зближуватися з людьми і зближується з Чхон Сон І. Тепер в нього з'являється причина залишитися на Землі.

У ролях

Головні ролі 
 Чон Чі Хьон — Чхон Сон І
Кім Хьон Су як Чхон Сон І у дитинстві/Со І Хва
 Кім Су Хьон — То Мін Джун
 Пак Хе Джін — Лі Хві Ґьон
Чо Син Хьон як Лі Хві Ґьон у дитинстві
 Ю Ін На — Ю Се Мі
Кім Хє Вон як Ю Се Мі у дитинстві

Другорядні ролі

Сім'я Сон І 
На Йон Хі як Ян Мі Йон
Ом Хьо Соп як Чхон Мін Ґу
Ан Че Хьон як Чхон Юн Дже

Люди навколо Сон І 
Хон Чін Ґьон як Хон Хє Ін/Хон Пок Джа
Чо Се Хо як Чхоль Су
Нам Чхан Хі як Хьок

Люди навколо Мін Джуна 
Кім Чхан Ван як Чан Йон Мок

Сім'я Хві Ґьона 
Сі Сон Рок як Лі Че Ґьон
Лі Чон Ґіль як Лі Пом Джун
Сон Пьон Сук як Хон Ин А

Сім'я Се Мі 
Лі Іль Хва як Хан Сон Йон
О Сан Джін як Ю Сок

Оригінальні звукові доріжки

Повний альбом

Альбом частинами

Рейтинги 
Найнижчі рейтинги позначені синім кольором, а найвищі — червоним кольором.

Сприйняття

Нагороди і номінації

Примітки

Посилання 
 «Моє кохання із зірки»  на HanCinema.net

Телесеріали Південної Кореї 2013
Драматичні телесеріали Південної Кореї
Комедійні телесеріали Південної Кореї
Фентезійні телесеріали Південної Кореї
Програми телеканалу SBS